Sho (letter), een letter uit het Griekse alfabet
Sho (munt), een voormalig muntstuk in Tibet
Sho (muziekinstrument), een traditioneel Japans muziekinstrument
Samenwerkende Hulporganisaties, een overkoepelende organisatie voor Nederlandse hulporganisaties
Sho'ah, synoniem voor holocaust
Sho Dun Festival, het Tibetaanse Yoghurtfestival
Sho Naruoka, een Japans voetballer
Sho (rivier), een Japanse rivier

 Samenwerkende Hulporganisaties, vaak afgekort tot SHO 
 Vv SHO, een voetbalclub uit Oud-Beijerland